Der Starke ist Epitheton von

Herrscherpersonen
August der Starke (1670–1733), Sachsen, Polen-Litauen
Christoph der Starke (1449–1493), Bayern
Grettir der Starke, Island
Leopold der Starke (unbekannt–1129), Steiermark
Weiteres
Moses der Starke (vermutlich 332–eventuell 407), Wüstenvater
Siehe auch:
 Der starke Arm der Götter
 Der starke Ferdinand
 Der starke Gottlieb
 Der starke Hans